Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1976 година e 27-ти пореден. Започва на 25 януари 1976 г. и завършва на 24 октомври. Съдържа в календара 16 старта.

Шампион е Джеймс Хънт, а най-големият му съперник е Ники Лауда. Сезонът е белязан от катастрофата на Ники Лауда на Нюрбургринг, при която австриецът почти загива и понася тежки изгаряния. Освен това сезонът е известен с многобройните протести, дисквалификации и отменени решения.

Въпреки тежките наранявания Лауда участва в състезанието за Голямата награда на Италия, където завършва четвърти. Джеки Стюърт, бивш световен шампион във Формула 1, определя завръщането на Лауда като „най-голямото завръщане в историята на автомобилния спорт“.

Отбори и пилоти

Стартове

Класиране

При пилотите

При конструкторите

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони